Guaíba Documenta foi um programa de televisão brasileiro da extinta TV Guaíba, canal 2 de Porto Alegre,que abria e encerrava a programação da emissora e também servia de tapa-buraco na programação, que exibia documentários produzidos pela alemã Transtel. Entre os documentários exibidos no programa, podem ser citados: 

Caminhos da Arte: Apresentação de esculturas, prédios históricos, quadros de pintores internacionais; 

Viagem ao Reino Animal: Percursos realizados a parques nacionais e paisagens pelo mundo para a observação de espécies de animais típicas das regiões; 

Segurança no Local de Trabalho: Programa que orienta o trabalhador sobre os cuidados que se deve ter ao realizar manutenção tanto em locais domésticos como em indústrias, obras. As demonstrações de certo/errado eram feitas por Pepe. 

No Guaíba Documenta era exibido também o documentário Tópicos do Japão, produzido pela IMPC, que mostrava a realidade do país oriental (inovações tecnológicas, cidades, eventos) e o Atualidades Alemãs, produzido pela Studio Hamburg.

O programa deixou de ser exibido em 1º de julho de 2007, no mesmo dia em que a TV Guaíba encerrou suas atividades e deu lugar à TV Record RS.

Guaiba Documenta
Guaiba Documenta